Eerste klasse (1991/1992) była 89. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RSC Anderlecht. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii